Marian Gołębiewski (ur. 1911, zm. 1996) – cichociemny, żołnierz AK i WiN, członek opozycji antykomunistycznej w PRL
 Marian Gołębiewski (ur. 1937) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski, arcybiskup metropolita wrocławski